Chervona ruta (, «ruda roja») es una flor presente en una leyenda del folclore ucraniano.

También puede referirse a:
 Chervona ruta, canción escrita por Volodímir Ivasiuk en 1968 e interpretada por Sofía Rotaru
 Chervona ruta, película nombrada por la canción anterior;
 Chervona ruta, álbum de Sofía Rotaru;
 Chervona Ruta, grupo musical soviético-ucraniano en torno a Sofía Rotaru;
 Chervona Ruta, festival de música celebrado en Ucrania cada dos años desde 1989.